Die Serie A 1952/53 war die 21. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen wurde die Saison am 14. September 1952. Der letzte Spieltag war am 31. Mai 1953. Die Saison als Meister beendete Ambrosiana-Inter und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Als Aufsteiger kam der AS Rom aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B mussten der FC Como und Pro Patria Calcio absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 
Ab dieser Saison waren 18 Mannschaften in der Serie A vertreten.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1952/53
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1952
Fußballsaison 1952/53